MGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Magangue Baracoa / Maganque (Colombia)